Luçon fait notamment référence à :

Toponymie 
 Luçon, commune française de la Vendée.
 Luçon, île principale des Philippines.
 Luçon centrale, région de cette île.
 Mer de Luçon, à l'est de cette île.
 Détroit de Luçon, entre cette île et Taïwan.

Patronyme 
 Louis-Joseph Luçon (1842-1930), archevêque de Reims.

Voir aussi 
 Langues Luçon du Nord, parlées aux Philippines.
 Canton de Luçon
 Diocèse de Luçon
 

 

Homonymie de toponyme